Ла Галера има више значења:

 Ла Галера (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Галера (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Галера (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Галера (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Галера (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Галера (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Галера (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Галера (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Галера (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Галера (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Галера (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Галера (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Галера (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Галера (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Галера (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Галера (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Галера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Галера (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Галера (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Галера, Ла Ресинера (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Галера (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Галера (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Галера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Галера, Сан Хоакин Харипео (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Галера (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Галера (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Галера (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Галера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Галера, Балнеарио (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Галера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Галера (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Галера (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера, Кањада де ла Уерта (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера, Ел Јуру (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Галера (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера, Лос Пинос, Гранха (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Галера (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику